Robert Martin (bobsleeër) (1900-1942), Amerikaans bobsleeër
 Robert Martin (cameraman) (1891-1980), Amerikaans cameraman
 Robert Martin (componist) (1898-1982), Frans componist en muziekuitgever
 Robert Martin (gouverneur) (1833-1897), Amerikaans gouverneur
 Robert Martin (roeier) (1925-2012), Amerikaans roeier
 Robert Martin (wielrenner), Duits wielrenner